Balthazard Grandjean, né le  à Nancy (Meurthe-et-Moselle), mort le  à Orléans (Loiret), est un général français de la Révolution et de l’Empire.

État de services 

Il entre en service en 1778, dans le  d'infanterie, et en 1781, il passe dans l'Armée des côtes de l'Océan. Il est nommé sergent en 1782, et après avoir obtenu son congé le , il se retire dans ses foyers.

Le , il s'engage dans la garde nationale de son département, et le , il passe adjudant-major dans le  de la Meurthe, avec lequel il se rend à l'armée de la Moselle. Le 23 octobre 1793, il prend les fonctions d'aide de camp du général Jacopin, et il se distingue au combat de Kaiserslautern.

Il est nommé chef de bataillon le , dans la  d'infanterie, à l'Armée de Sambre-et-Meuse, et chef de brigade le   à la  Demi-brigade d'Infanterie de Ligne. Le 26 novembre 1797, il devient commandant d'arme de la place d'Aix-la-Chapelle.

Il est promu Général de brigade le , et il est fait chevalier de la Légion d'honneur le , et commandeur de l'ordre le . 

Il fait les campagnes de 1804 et 1805 à l'armée de Hanovre, et il se distingue à l'armée du Nord en 1806. En 1807 et 1808, il commande la  de la  du  de la Grande Armée. Le  il est affecté à la division de réserve d'infanterie du général Verdier, organisée à Orléans. 

En avril 1808, il rejoint l'état-major général de l'Armée d'Espagne, et en mars 1809, il est affecté à la  militaire, puis en 1810, à la  division militaire, et enfin en 1810 il prend le commandement de la  de la division de réserve du général Caffarelli.

Il est admis à la retraite le .

En 1815, il est nommé maire d'Orléans.

Campagnes 
 
 1804-1806 : affecté à l'Armée du Hanovre ;
 1806-1807 : affecté à l'Armée du Nord ;
 1807 : affecté à la Grande Armée ;
 1808-1809 :  affecté à la division Leval du  corps de l'Armée d'Espagne ;

Décorations 
  : Commandant de la Légion d'honneur.

Hommage et honneurs 
  : Chevalier des Grands-Chenets et de l'Empire ;
  : Confirmation du titre par lettres patentes.

Armoiries

Notes et références

Bibliographie 
 
 Côte S.H.A.T. : 8 Yd 968.
 Côte S.H.A.T., état de services, distinctions sur .
 .
 Les papiers personnels de Balthazard Grandjean sont conservés aux Archives nationales sous la cote 299AP.

Général de la Révolution française promu en 1803
Naissance en janvier 1760
Décès en décembre 1824
Décès à 64 ans
Commandeur de la Légion d'honneur
Chevalier de l'Empire
Maire d'Orléans